Majesty of the Seas ist der Name folgender Schiffe:
 Majesty of the Oceans, ein 1992 fertiggestelltes Kreuzfahrtschiff, ursprünglich als Majesty of the Seas von Royal Caribbean International betrieben
 Majesty of the Seas (Schiff, 2005), ein nach dem Kreuzfahrtschiff im Maßstab 1:8 von François Zanella gebautes Binnenschiff